Gerart van Kessel genaamd Roffart, kortweg Gerart van Kessel, (15e eeuw) was een Nederlands politicus.

Gerart wordt vermeld als wapenknaap in 1413. In of vóór 1434 trouwde hij met Catharina Vinck, dochter van Johan en Margaretha Vinck. In dat jaar kreeg hij van zijn schoonouders een watermolen aan de stadsmuur van Venlo met sluizen en een wel, en een molenhuis buiten de stad die later de Roffaertsmolen werd genoemd. Met Catharina kreeg hij twee kinderen: Elbrecht en Godart (Goert).

Van Kessel was schepen van Venlo van 1441 tot 1443. In 1444 was hij voor één jaar burgemeester van Venlo.

Burgemeester van Venlo
Persoon in de Nederlanden in de 15e eeuw